Jméno a příjmení Aleš Bárta se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Aleš Bárta (varhaník) (* 1960) – český varhaník
 Aleš Bárta (zdravotník) (* 1966) –  český zdravotník, zakladatel nemocnice v Keni